Jason Bateman – amerykański aktor, brat Justine
 Justine Bateman – amerykańska aktorka, siostra Jasona
 (21399) Bateman – planetoida